Schulzendorf kan syfta på:

Tyskland
Schulzendorf – en kommun  i Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
Schulzendorf, Sonnenberg – ort i kommunen Sonnenberg, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
Schulzendorf, Wriezen – stadsdel i staden Wriezen, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
Schulzendorf, Heiligensee – ett områdei stadsdelen Heiligensee, stadsdelsområdet Reinickendorf, Berlin

Se även 
Gross Schulzendorf – stadsdel i Ludwigsfelde, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
Klein Schulzendorf – stadsdel i staden Trebbin, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg